Cedric steht für:

 Cedric (Band), Post-Rock-Band aus Dresden
 Cedric (Vorname), männlicher Vorname
 Cedric (Schiff), britisches Passagierschiff
 Nissan Cedric, Pkw-Modell von Nissan
 Cedric, eine Geschichte von Tove Jansson aus dem 1963 erschienenen Buch Geschichten aus dem Mumintal
Siehe auch:
 Sedric